John Kariuki ist der Name folgender Personen:

* John Kariuki (Taekwondoin), kenianischer Taekwondoin 
 John Kariuki (Leichtathlet, 1969) (* 1969), kenianischer Langstreckenläufer 
 John Kariuki (Leichtathlet, 1986) (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer